Levkas (eiland) een Grieks eiland
Levkas (verf) een grondverfsoort in de schilderkunst